Kuannilik bezeichnet:
 Kuannilik (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuannilik (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland